L'Habit vert est un proverbe ou comédie en un acte d'Émile Augier et Alfred de Musset, créée en 1849 au théâtre des Variétés.
 L'Habit vert est une comédie de Robert de Flers et Gaston Arman de Caillavet représentée au théâtre pour la première fois le .
 L'Habit vert est un film de Roger Richebé (1937) d'après la pièce de Robert de Flers et Gaston Arman de Caillavet ;
 L'Habit vert, téléfilm de Marcel Cravenne.